Ротарь — восточно-славянский вариант фамилии молдавского или румынского происхождения — Ротару. Известные носители:
 Ротарь, Георгий Леонтьевич (1923 — не ранее 1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ротарь, Леонид (род. 1962) — российский художник, куратор Восточной галереи.
 Ротарь, Василий Яковлевич (1921—1988) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны.
 Ротарь, Валерий Григорьевич (1947—2000) — президент молдавского футбольного клуба «Конструкторул».
 Ротарь, София Михайловна (Ротару; род. 1947) — советская и украинская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР.

См. также 
 Ротару